Buzura jaculatrix är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout. Buzura jaculatrix ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
jaculatrix